Święty Gliceriusz – męczennik, diakon
 Gliceriusz (ok. 420–po 480) – cesarz zachodniorzymski 
 Gliceriusz Landriani (1588-1618) – Sługa Boży